Arcaucil puede referirse a:

 El nombre común de la planta Cynara scolymus, más conocida como alcachofa; o
 El nombre común de la planta Cynara humilis.